John Garvin Weir, znany jako Johnny Weir (ur. 2 lipca 1984 w Coatesville) – amerykański łyżwiarz figurowy startujący w konkurencji solistów. Dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (2006, 2010), brązowy medalista mistrzostw świata (2008) i finału Grand Prix (2008, 2009), mistrz świata juniorów (2001) oraz trzykrotny mistrz Stanów Zjednoczonych (2004–2006). Zakończył karierę amatorską 23 października 2013 r.

Weir jest znany ze swojego charakterystycznego, "miękkiego" i baletowego stylu jazdy, którym nadrabiał brak regularnie powtarzalnego skoku poczwórnego.

Życie prywatne 
W styczniu 2011 r. oficjalnie ujawnił się jako gej w oświadczeniu Welcome to My World. Na jego decyzję wpłynęła seria samobójstw homoseksualnych nastolatków w Stanach Zjednoczonych: "Jeżeli ludzie robią sobie krzywdę z powodu strachu i siedzenia w szafie [be in the closet, tj. nieujawniania swojej orientacji homoseksualnej] to mam nadzieję, że chociaż jedna osoba nabierze sił z mojej historii". 31 grudnia 2011 r. wziął ślub cywilny ze swoim partnerem Wiktorem Woronowem, który ma pochodzenie rosyjsko-żydowskie podczas ceremonii w Nowym Jorku. Para rozwiodła się w 2014 r. powołując się na "wewnętrzne trudności".

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1984